The Sensations (doowopgroep), Amerikaanse zanggroep
 The Sensations (zanggroep), Jamaicaanse zanggroep